FSPL steht für:
 free-space path loss oder Freiraumdämpfung, ein Begriff aus der Nachrichtentechnik
 ICAO-Code des Flughafens Platte auf der Seychellen-Insel Platte
 Fédération des Sociétés Philatéliques du Luxembourg (Föderation der Briefmarkensammler-Vereine Luxemburgs)

FSPL